Папірня — підприємство з виробництва паперу.

Села:
 Папірня — Житомирська область, Коростенський район
 Папірня — Львівська область, Львівський район
 Папірня — Львівська область, Золочівський район
 Папірня — Сумська область, Ямпільський район
 Папірня — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район
 Папірня — Хмельницька область, Городоцький район
 Папірня — Чернігівська область, Чернігівський район

Див. також 
 Папірня в Радомишлі
 Нова Папірня
 Паперня